La famille des burhinidés (ou Burhinidae) est celle des œdicnèmes, limicoles terrestres de taille moyenne (de 32 à ), aux longues pattes, longues ailes, et au plumage mimétique. Le bec est généralement court, mais grand et épais chez quelques espèces.

Ces oiseaux se trouvent dans toutes les régions du monde sauf l'Antarctique, mais ils sont principalement tropicaux. Ils fréquentent les zones ouvertes semi-arides à arides, ou parfois près de l'eau ; cette espèce est strictement côtière.

Liste des genres 
 Burhinus Illiger, 1811
 Esacus Lesson, 1831

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Burhinus oedicnemus – Œdicnème criard
 Burhinus indicus – Œdicnème indien
 Burhinus senegalensis – Œdicnème du Sénégal
 Burhinus vermiculatus – Œdicnème vermiculé
 Burhinus capensis – Œdicnème tachard
 Burhinus bistriatus – Œdicnème bistrié
 Burhinus superciliaris – Œdicnème du Pérou
 Burhinus grallarius – Œdicnème bridé
 Esacus recurvirostris – Grand Œdicnème
 Esacus magnirostris – Œdicnème des récifs

Répartition géographique

Liens externes